Diskografija singlova Mariahe Carey obuhvaća 75 singlova te 5 singlova na kojima je Carey gostujuć izvođač. Prema Careyinoj trenutnoj diskografskoj kući Island Records, Careyini albumi i i singlovi su prodani u preko 200 milijuna primjeraka diljem svijeta.

Godine 2008. njen singl "Touch My Body" dospio je na broj jedan službene američke top liste singlova te je sada izjednačena s The Beatlesima za najviše broj jedan singlova u SAD-u. (18) Carey ima ukupno 27 ulaza u top 10 na američkoj top listi singlova, s čime je izjednačena s Eltonom Johnom i Janet Jackson kao peti izvođač s najviše ulazaka u top 10.

Careyin najuspješniji internacionalni singl je "Without You", a dospio je na broj jedan u Austriji, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švedskoj, Nizozemskoj, Novom Zelandu te Njemačkoj. Njen najuspješniji singl u SAD-u je "One Sweet Day", duet sa sastavom Boys II Men, a proveo je 16 tjedana na broju jedan u 1996. godini i drži rekord za najviše provedenih tjedana na broju jedan.

Najprepoznatiji Careyini singlovi su "Vision of Love","Hero", "When You Believe", "Heartbreaker", "All I Want for Christmas Is You", "I Know What You Want", "We Belong Together" i "Touch My Body". Careyina obrada pjesme "I Want to Know What Love Is" je bila na broju jedan hrvatske glazbene ljestvice i jedna je od njenih najuspješnijih pjesma u Francuskoj i ujedno je i najuspješnija obrada neke pjesme ikad tamo.

Singl "We Belong Together" je proglašen najuspješnijim singlom 2000-ih u SAD-u. Njena pjesma "All I Want for Christmas Is You" jedna je od najnovijih božićnih pjesama koja se smatra božićnim klasikom i jedina je božićna pjesma koja je dobila platinastu certifikaciju u SAD-u. Careyini najnoviji singlovi su "With You" i "A No No".

Singlovi

Vidi i 
 Diskografija albuma Mariahe Carey
 Nagrade i nominacije Mariahe Carey
 Videografija Mariahe Carey

Izvori 

Carey, Mariah

de:Mariah Carey#Diskografie
en:Mariah Carey albums discography
ru:Дискография альбомов Мэрайи Кэри